

Рождественське — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан

Рождественське — село, Сумська область, Ямпільський район
 Рождественське — село, Черкаська область, Золотоніський район